

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.

Китай 
 27-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Весной князь (цзы) Малого Ци прибыл для аудиенции в Лу.
 В 6 луне, в день гэн-инь умер князь Ци Сяо-гун (Чжао). Его младший брат Пань (сын Хуань-гуна и Гэ Ин), когда вэйский княжич Кай-фан убил сына Сяо-гуна, взошёл на престол (Чжао-гун, эра правления 632—613). В 8 луне, в день и-вэй похоронен циский Сяо-гун.
 Согласно гл.40 «Ши цзи», чуский полководец Шэнь-хоу поставил в Гу править Юна (сына циского Хуань-гуна). 7 сыновей Хуань-гуна бежали в Чу, где их сделали старшими сановниками. Чуский правитель наказал Куая, который не приносил жертв чуским предкам Чжу-жуну и Юй-сюну.
 Летом чуский ван послал Цзы-юя с войском напасть на Сун. сунцы обратились за помощью к Цзинь, послом прибыл Гунсунь Гу (согласно «Го юй» — Мыньинь Бань). Цзиньский гун по совету Ху Яня помог Сун против княжеств Цао и Вэй за свой прежний позор.
 В 8 луне, в день и-сы луское войско гун-цзы Суя вступило в Малое Ци.
 Зимой войска Чу и князей Чэнь, Цай, Чжэн и Сюй осадили Сун (согласно Гунъяну, чусцами командовал ван, но в «Чуньцю» он в порицание не назван).
 В Цзинь во время весенней охоты в Бэйлу было создано три армии (эпизод 132 «Го юй»), командовали ими Ци Ху, Ху Янь и Луань Чжи. Зимой, в 12 луне войска спустились к востоку от гор, и Вэнь-гун пожаловал Чжао Шуаю земли в Юань.
 В 12 луне, в день цзя-сюй луский гун прибыл к князьям, осаждавшим Сун, и заключил с ними договор.

См. также

Примечания